Палац спорту — багатофункціональні спортивні споруди:

 Палац спорту (Київ)
 Палац спорту (станція метро)
 Палац спорту (Мінськ)

Палаци